Revelation Space (franchise), een sciencefictionfranchise bedacht door Alastair Reynolds.
Revelation Space (boek), het eerste boek uit bovengenoemde franchise
Revelation Space, een hackerspace in de regio Den Haag.